Karamea ist der Name folgender geographischer Ort in Neuseeland:

 Karamea Bight, weitläufige Bucht an der Nordwestseite der Südinsel
 Karamea River, Fluss an der Westküste der Südinsel
 Karamea (Ort), Ort im Buller District der Region West Coast auf der Südinsel
 Karamea (Hawke’s Bay), Insel an der Ostküste der Nordinsel in der Region Hawke's Bay